El término ZPL puede referirse a:
Zope Public License, licencia de software libre; o
ZPL, lenguaje de programación compilado.